Chino Hills – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Chino Hills – łańcuch górski w Kalifornii, na granicy hrabstw Orange, Los Angeles i San Bernardino

Zobacz też